Bahnhof Rottenburg steht für:
 Bahnhof Rottenburg (Laaber) an der ehemaligen Bahnstrecke Landshut–Rottenburg
 Bahnhof Rottenburg (Neckar) an der Bahnstrecke Plochingen–Immendingen, siehe Rottenburg am Neckar #Bahnhof